Більшість населення міста Маніла (Філіппіни) - це римо-католики. Також у місті представлені православні, баптисти, п'ятидесятники, євангелісти, Іглесія ні Крісто, адвентисти.

Серед нехристиянських конфесій у місті проживають буддисти, мусульмани.

Християнство

Католицька церква

Римо-католицька церква

Православна церква

Протестантизм

Іглесія ні Крісто

Баптизм

Євангелізм

Методизм

Буддизм

Іслам 

Списки храмів
Маніла